Miasta w USA:
 Weathersfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Weathersfield (ang. Weathersfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Weathersfield (ang. Weathersfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor